Soft er et engelsk ord , der betyder "blød". 
Flere låneord er på dansk sammensat med soft.

 Softball – et amerikansk boldspil i familie med rundbold
 Softcore porno – blød porno, hvor seksuelle detaljer såsom penetration skjules eller antydes
 Softgun – våben der skyder med 6 mm plastikkugler, og er tro kopier af rigtige våben
 Soft rock – en blød og ukompliceret rockgenre

Se også
 Computerprogram – en række instruktioner, som computeren udfører, kaldes også software
 DR Soft – en dansk netradiokanal som uafbrudt spiller blød popmusik
 Is (mad) – en frossen dessert, en type hedder softice
 Magnetar – en neutronstjerne som har et stærkt magnetfelt, en type hedder Soft gamma repeater
 NCsoft – en sydkoreansk online computerspilproducent
 Soft Machine – en engelsk progressiv rock musikgruppe
 Softimage XSI – et high-end computerprogram til at lave 3D computergrafik med